De Grand Prix-wegrace van de Pacific 2002 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 6 oktober 2002 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Pacific